La 242 CE 1 est une ancienne locomotive électrique du PLM construite en 1926 et qui fut détruite par un incendie après 6 mois de service et  parcourus. Elle n'intégra jamais la SNCF.

Avec ses 164 tonnes, elle reste la plus lourde des locomotives électriques françaises.

Voir aussi

Articles connexes 
 2BB2 3200
 2BB2 3300

Lien externe 
 Page sur la 242 CE 1 sur le site de l'APMFS (Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard)

03200
Matériel roulant du PLM